Santa Margherita se poate referi la:
 Santa Margherita d'Adige, comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia
 Santa Margherita di Belice, comună în Provincia Agrigento, Sicilia din sudul Italiei
 Santa Margherita Ligure, comună din provincia Genova, regiunea Liguria, Italia
 Santa Margherita di Staffora, comună din provincia Pavia, Italia